Alingsås ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der schwedischen Provinz Västra Götalands län und der historischen Provinz Västergötland. Der Hauptort der Gemeinde ist Alingsås.

Geschichte 
Die Gemeinde wurde 1974 durch die Zusammenlegung der Gemeinden Alingsås und Hemsjö sowie größeren Teilen von Bjärke gebildet.

Vor der Zusammenlegung von Älvsborgs län, Skaraborgs län und Göteborgs och Bohus län zu Västra Götalands län gehörte Alingsås zur Provinz Älvsborg.

Ortschaften 
Die Gemeinde Alingsås umfasst 8 Ortsteile mit mehr als 200 Einwohnern (tätorter) und 21 Ortsteile mit mehr als 50 Einwohnern (småorter). Die Ortsteile sind (Stand 31. Dezember 2010):

Partnergemeinden 
 Kartong, Gambia
 Leisi, Estland
 Mont-de-Marsan, Frankreich
 Ocotal, Nicaragua
 Skedsmo, Norwegen
 Tårnby, Dänemark

Weblinks 

 Offizielle Internetpräsenz (schwedisch, englisch)

Einzelnachweise